Slovo nebula může mít několik významů :

 Cena Nebula – literární cena
 kosmický útvar jevící se jako mlhový oblak (mlhovina)
 Fenotyp Nebula – slavný fenotyp odrůd konopí Indica / Sativa 
 nebula (farmacie) – uzavírací oplatka na lék v prášku
 nebula (medicína) – lehký oční zákal
 Nebula (počítačová hra) – počítačová hra pro Sinclair ZX Spectrum
 Nebula (hudební skupina) – americká hudební skupina

Fiktivní 

 Nebula (Marvel Cinematic Universe) – fiktivní postava objevující se ve filmech MCU
 Třída Nebula – třída kosmických lodí z televizního seriálu Star Trek